Le Flakkee est le nom de :
 Goeree-Overflakkee, simplification du nom de l'île 
 Overflakkee, une ancienne île
 Haringvliet (bras de mer) s'est appelé Flakkee jusqu'au